Megalochori ( ; wörtlich übersetzt Großes Dorf) ist ein verbreiteter Name griechischer Dörfer:
 Megalochori (Ägina) auf der attischen Insel Ägina
 Megalochori (Angistri) auf der attischen Insel Angistri
 Meaglochori (Lesbos) auf der Insel Lesbos in der nördlichen Ägäis
 Megalochori (Methana) auf der attischen Halbinsel Methana
 Megalochori (Santorin) auf der Kykladen-Insel Thira
 Megalochori (Zentralmakedonien) in der Region Zentralmakedonien
 Megalochori (Thessalien) in der Region Thessalien